Antikleia (Oudgrieks: Ἀντίκλεια, "Zonder roem") was, volgens de Odyssee van Homerus, de dochter van Autolycus en de moeder van de legendarische held Odysseus. Na Odysseus' vertrek naar de Trojaanse Oorlog blijft zij, net als haar man Laërtes, achter op Ithaka. Daar sterft ze enkele jaren later. Odysseus komt haar nog één keer tegen, in de onderwereld, na zijn ontmoeting met de waarzegger Tiresias.

Stamboom

Personage in de Odyssee